

События 

 Санчо II Абарка стал королём Наварры. 
 Граф Гонсало Санчес изгнал норманнов из Галисии. 
 970—989 — Исландский законоговоритель Торкель Луна.
 970(?) — заговор против папы римского Иоанна XIII. Его высылка из Рима. Поход Оттона II на Рим. Восстановление Иоанна на престоле.
 Разбитые византийцами мадьяры ушли с Балкан.
 До 963—970 — патриарх Константинополя Полиевкт.
 Зима — Варда Склир разбил русов и заставил их отступить. Весна — мятеж в Каппадокии против Иоанна Цимисхия во главе с Львом Фокой, братом Никифора Фоки, и Вардом Фокой, сыном Льва. Поход на Каппадокию полководцев Варда Склира и патрикия Петра. Мятеж подавлен, Лев и Варда Фока попали в плен. Вард Фока пострижен в монахи. Избрание патриархом монаха Василия.
 970—985 — патриарх Константинополя Антоний (Василий).
 Брак Иоанна Цимисхия с Феодорой, дочерью Константина VII. Бегство Феофано с Прота. Её с дочерьми отправляют в Армению.
 Второй поход Святослава на Дунай. Победы. Взятие Преславы. Пленение царя Болгарии Бориса II. Поход Иоанна Цимисхия на Святослава. Победа Святослава при Марице. Мир между Византией и Русью.
 Битва при Аркадиополе между русскими войсками и византийской армией.
 970—984 — император Японии Энъю (959—991).
 970, март — 973, декабрь — годы Тэнроку в Японии.
 Образовано Сюникское царство.
 Король Англии Эдгар перел королю Шотландии Кеннету II северную часть Нортумбрии.
 Владимир Святославич стал новгородским князем.
 Королём Швеции стал Эрик Победоносный

Родились 
 Лейф Эриксон
 Махмуд Газневи
 Бодончар — легендарный родоначальник рода Борджигин

Скончались 
 30 января — царь Болгарии Пётр I.
 22 февраля — король Наварры Гарсия I Санчес.
 Хасдай ибн Шафрут
 Фернан Гонсалес (932—970) — правитель испанского города Бургоса, объединивший ряд графств Кастилии и создавший прообраз Кастильского королевства.

См. также

Примечания